Ферфакс може означати прізвище (), а також, топонім.

 Джон Ферфакс — британський мандрівник
 Роберт Ферфакс — англійський композитор

Ферфакс — місто, штат Каліфорнія
 Ферфакс — місто, штат Айова
 Ферфакс — місто, штат Міннесота
 Ферфакс — місто, штат Міссурі
 Ферфакс — місто, штат Оклахома
 Ферфакс — місто, штат Південна Кароліна
 Ферфакс — місто, штат Південна Дакота
 Ферфакс — місто, штат Вермонт
 Ферфакс — місто, штат Вірджинія
 Ферфакс — селище, штат Огайо
 Ферфакс — округ, штат Вірджинія
 Ферфакс-Стейшен — переписна місцевість, штат Вірджинія

Інше 
 Мільйони Ферфакса — художній фільм